Monestier (Allier)
Monestier (Ardèche)
Monestier (Dordogne)
ook:
Monestier-d'Ambel, Isère
Monestier-de-Clermont, Isère
Monestier-Merlines, Corrèze
Monestier-Port-Dieu, Corrèze

Monestiés, Tarn
Le Monestier, Puy-de-Dôme